|}

Als Bahnstrecke Knin–Split ist eine Hauptbahn in Kroatien, die als eine der ersten Bahnstrecken in Dalmatien erbaut und betrieben wurde. Sie führt von Knin über Perković nach Split.

Geschichte 

In den 1860er Jahren erwog u. a. Bernhard von Wüllerstorf-Urbair den Bau einer privatwirtschaftlich  betriebenen Eisenbahnverbindung zwischen dem Kernland Österreich-Ungarns und Dalmatien. Diese Pläne wurden nicht realisiert, weil sich dafür keine Finanziers fanden. In den 1870er Jahren entschlossen sich die k.k. Staatsbahnen (kkStB) diese Eisenbahnstrecken selbst zu errichten. In den Jahren 1874 bis 1877 wurden die Teilstrecken von Siverić nach Šibenik und Split realisiert, bis 1888 dann auch die Verbindung von Knin nach Siverić. Sie erhielt 1925 durch die Fertigstellung der Lika-Bahn Anschluss an das Eisenbahnnetz.

Im Ergebnis des Ersten Weltkriegs wurde das Einzugsgebiet der Strecke Teil des Ende Oktober 1918 ausgerufenen Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen (ab 1929 Königreich Jugoslawien). Auch diese Strecke ging auf dieser Grundlage in den Eisenbahnen des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen und später in den Jugoslawischen Staatsbahnen auf. Mit der Unabhängigkeit Kroatiens 1991 ging die Strecke wiederum auf die neu gegründete Eisenbahngesellschaft Hrvatske željeznice (HŽ) über. Der nördliche Teil der Strecke lag von 1991 bis 1995 auf dem Gebiet der international nicht anerkannten Republik Serbische Krajina und damit außerhalb der Einflusssphäre der HŽ. Im amtlichen Kursbuch der HŽ für den Sommerfahrplan 1994 waren dementsprechend auf dieser Strecke nur Verkehrsangebote zwischen Sedramić und Split ausgewiesen. Im Kroatienkrieg wurde ein Teil der Strecke 1991 teilweise zerstört und war unbefahrbar. Nach dem Ende des Krieges wurde sie wieder aufgebaut und Anfang 2001 wieder eröffnet.

Seit dem Jahr 2005 wird die Relation Zagreb–Split durch die Kroatischen Eisenbahnen (HŽ) mit Neigetechnik-Zügen der Baureihe 7123 bedient. Diese Züge werden als InterCity Nagibni (ICN) bezeichnet, sie verkehren deutlich schneller als die zuvor eingesetzten Züge und gelten als komfortabler. Im Jahresfahrplan 2012 betrug die fahrplanmäßige Reisezeit dieser Züge zwischen Zagreb und Split etwas mehr als sechs Stunden, davon 97 Minuten für die Teilstrecke Knin–Split. Das Fernverkehrsangebot zwischen Zagreb und Split wird (Stand 2012) ergänzt durch mehrere lokbespannte Schnell- und Nachtzüge, wobei ein Zugpaar auch Autoreisezugwagen mitführt. Saisonal werden auch Kurswagenverbindungen von und nach Budapest angeboten, einmal wöchentlich auch nach Moskau. Fernverkehrsleistungen nach Šibenik werden nicht angeboten.

Nahe dem Bahnhof Kaštel Stari entgleiste am 24. Juli 2009 der ICN 521, ein Neigezug, bei überhöhter Geschwindigkeit in einer engen Kurve.  Dabei starben sechs Menschen und 40 (nach anderen Angaben 55) wurden verletzt. Ursache war, dass unmittelbar bevor der Unfallzug die Strecke befuhr, ein Bauzug nicht nur die Holzschwellen mit einem Brandschutzmittel besprüht hatte, sondern auch die Schienen. Dort bildete sich ein schmieriger Ölfilm, der verhinderte, dass der Neigezug vor der Kurve auf die zulässige Geschwindigkeit abbremsen konnte. Während der Aufräumarbeiten verbremste sich noch ein Bahndienstfahrzeug auf dem Ölfilm und entgleiste. Dabei kam niemand zu Schaden. Die Schienen zu reinigen dauerte elf Tage.

Weblinks 

 Art. Dalmatiner-Bahn In: Dr. Elmar Oberegger, Enzyklopädie zur Eisenbahngeschichte des Alpen-Donau-Adria-Raumes. 2011

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kroatien
Verkehrsbauwerk in der Gespanschaft Šibenik-Knin
Verkehrsbauwerk in der Gespanschaft Split-Dalmatien